11-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл с 30 сентября по 6 октября 1997 года в Лагосе (Нигерия) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Туниса.

Команды-участницы 
Алжир, Ботсвана, Египет, Камерун, Нигерия, Сенегал, Тунис, ЮАР.

Система проведения чемпионата 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6-е и 7—8-е места разыгрывают команды, занявшие в группах соответственно 3-и и 4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 30 сентября: Алжир — Сенегал 3:0; Нигерия — Ботсвана.
 1 октября: Алжир — Нигерия 3:0; Сенегал — Ботсвана.
 3 октября: Алжир — Ботсвана 3:0; Нигерия — Сенегал.

Группа В

Матч за 7-е место 
 ЮАР — Ботсвана 3:-

Матч за 5-е место 
 Египет — Сенегал 3:-

Плей-офф

Полуфинал 
5 октября
 Тунис — Алжир 3:0 (16:14, 15:11, 15:12).
 Камерун — Нигерия 3:1.

Матч за 3-е место 
6 октября
 Алжир — Нигерия 3:-

Финал 
6 октября
 Тунис — Камерун 3:0 (15:7, 15:9, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Тунис: Нуреддин Хфайед, Атеф Лукиль, Мохамед Багдади, Меджди Туми, Риад Гандри, Гази Гидара, Гази Кубаа, Халед Белаид, Риад Хедхили, Маруан Фехри, Хишаль Бен Ромдан, Тарек Ауни. Тренер — Шэнь Фулинь.

  Камерун.

  Алжир.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
1997 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Лагосе